Термополий (, от  «тёплый» и  «продаю») — древнеримский трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями.

Термополии были чаще всего маленькими помещениями, которые выходили на улицу прилавком. Блюда разогревались с помощью нескольких объёмных сосудов () с водой или больших чанов, встроенных в прилавок, содержимое которых подогревалось на огне под сосудами. Внутри находилась печь, на которой еда варилась. Предлагаемые блюда были очень просты: горох, бобы, чечевица, также подавалось вино, смешанное с горячей водой. Посетители ели стоя, однако были обнаружены сооружения с местами для сидения или своего рода отелем с комнатами для гостей над баром.

Термополии были найдены во многих римских поселениях: в Остии, Геркулануме, в Помпеях термополий Аселлина сохранился полностью с обстановкой.

Примечания

См. также 

 Быстрое питание в Древнем Риме

Ссылки 
 

Помещения Древнего Рима
Римская кухня
Питейные заведения